Глайна () — топоним.

Германия 
 Глайна (Мальшвиц) — деревня в Верхней Лужице, коммуна Мальшвиц района Баутцен, земля Саксония.
 Глайна (коммуна) — коммуна в земле Саксония-Анхальт.